Calle 13 puede tener varios significados:

 Calle 13 (1907), estación de ferrocarril en Filadelfia, Estados Unidos.
 Calle 13 (1999), canal de televisión español.
 Calle 13 (2004-2014), banda de rap fusión originaria de Puerto Rico.
 Calle 13 (2005), álbum debut de la banda homónima.
 Avenida Centenario, avenida en Bogotá, Colombia, conocida también como Calle 13.
 Calle 13 en el municipio de Soacha